Oskaloosa, località dell'Iowa
Oskaloosa, località del Kansas